Zkratka ESČ má více významů:

 Elektrotechnický zkušební ústav – z dřívějšího názvu Elektrotechnický svaz československý.
 Encyklopedický slovník češtiny – kniha z roku 2002, jejíž pokračovatel je Nový encyklopedický slovník češtiny.


Rozcestníky - 3 znaky